C6H6 kan verwijzen naar:

Valentie-isomeren 
 Benzeen
 Benzvaleen
 Dewarbenzeen
 Prismaan
 Bicycloprop-2-enyl

Andere isomeren 
 Bicycloprop-1-enyl als isomeer van bicycloprop-2-enyl
 Bicycloprop-1,2-enyl als isomeer van bicycloprop-2-enyl
 Fulveen

{{DISPLAYTITLE:C6H6}}